Between Love and Honor – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Vitagraph Company of America
Entre le devoir et l'honneur (titolo inglese Between Love and Honor) – cortometraggio del 1910 diretto da Émile Chautard
Between Love and Honor – film tv del 1995 diretto da Sam Pillsbury